

Ожидаемые события 
 Истекает срок аренды казахстанского города Байконур и одноимённого космодрома Россией.
 В июле 2008 года G8 приняла решение о двукратном снижении выброса парниковых газов к 2050 году.
 В ноябре 2006 года руководитель ЮНЕП Ахим Штайнер предположил, что если лов рыбы будет продолжаться в таком же темпе, то к этому году рыба исчезнет.
 Согласно изучениям в 2002 году Мировым Фондом Живой природы, Земля не будет иметь достаточных ресурсов, чтобы поддерживать человеческую жизнь к этому году.
 В марте 2006 года профессор Джеррай Джилмор предсказал, что наземная астрономия станет невозможной к этому году из-за загрязнения от следов выхлопов самолётов и изменения климата.
 В ноябре 2001 года ЮНФПА сообщил, что население планеты достигнет 9,3 миллиардов человек.
 В 2002 году было предсказано, что число людей, страдающих от болезни Альцгеймера, в США утроится и составит 16 миллионов человек. Это больше, чем было предсказано ранее в 1990 году (14 миллионов). В июне 2007 года исследование, проведённое американскими учёными, показало, что к 2050 году на планете будет около 100 млн человек, страдающих от болезни Альцгеймера.
 К 2050 году Илон Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек.

См. также

Примечания